Sancha Portugalská (2. února 1264 - 1302, Sevilla) byla portugalská infantka, dcera krále Alfonse III. Portugalského a jeho manželky Beatrix Kastilské.

O její životě je velmi málo informací. Žila v Kastilii a zemřela asi roku 1302 v Seville. Pohřbena byla v klášteře Alcobaça.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Sancha
Dynastie Burgundsko-Portugalská
Úmrtí v Seville
Pohřbení v klášteře Alcobaça
Narození 2. února
Narození v roce 1264
Úmrtí v roce 1302
Ženy